NVG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nueva Guinea (Nicaragua)